Андрей Быков:
 Быков, Андрей Михайлович (род. 1956) — российский учёный-астрофизик, специалист в области астрофизики и астрономии, член-корреспондент РАН (2019).
 Быков, Андрей Петрович (род. 1939) — деятель советских и российских спецслужб.